drie Belgische architecten, allen leden van dezelfde familie:
Frans Baeckelmans (1827-1896), oudere broer van Jan-Lodewijk,
Jan-Lodewijk Baeckelmans, (1835-1871), jongere broer van Frans,
Jozef Baeckelmans, (1881-1915), zoon van Frans, verzetsstrijder tijdens de Eerste Wereldoorlog.
en naar:
Gustaaf Baeckelmans, (1904-1945), Belgisch verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.